Marcon kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Marçon, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire,

Italien 

 Marcon, Veneto, kommun, Veneto, Provincia di Venezia, 

Robotskapade Italienförgreningar